Munt steht für:

 Munt, ein mittelalterlicher Rechtsbegriff

Munt ist der Familienname folgender Personen:

 Lluís Bordas i Munt (1798–1875), katalanisch-spanischer Sprachwissenschaftler
 Natalie Munt (* 1977), englische Badmintonspielerin
 Sílvia Munt (* 1957), spanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin

Siehe auch:
 Mund (Begriffsklärung)
 Mundt